Álomcsapda (Dreamcatcher), Stephen King amerikai író 2001-ben megjelent regénye
 Álomcsapda (Dreamcatcher), 2003-as amerikai film, rendezte Lawrence Kasdan, Stephen King regénye alapján
 Álomcsapda (The Dreamscape), A rejtély című amerikai sci-fi filmsorozat epizódja (S1 E9, 2008)